Leninskoe () è un toponimo russo che può riferirsi a:
 Leninskoe – località nell'Oblast' dell'Amur;
 Leninskoe – località nell'Oblast' autonoma ebraica;
 Leninskoe – insediamento di tipo urbano nell'Oblast' di Kirov.